Thyrophorella é um género de gastrópode  da família Thyrophorellidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Thyrophorella thomensis

Thyrophorellidae